Озерков (Озеркова) — фамилия:

 Озерков, Дмитрий Юрьевич (род. 1976) — советский и российский искусствовед.

 Озеркова, Софья Ивановна (1912—?) — старший инженер полка «Ночных ведьм».

См. также 
 Озерковка
 Озерковское
 Озеров